

Sciences et techniques

Arboriculture 
 Une châtaigneraie est une plantation de châtaigniers.

Culture et société

Musées 
 Le musée de la Châtaigneraie, installé à Joyeuse (département de l’Ardèche, en région Rhône-Alpes), est consacré à l'histoire du châtaignier et de ses plantations.
 La Châtaigneraie est un centre d'art contemporain belge situé à Flémalle.

Toponyme

Localités 
 La Châtaigneraie est une commune située dans le département de la Vendée, en France.
 La Châtaigneraie est un quartier de la commune de La Celle-Saint-Cloud, en France.

Pays traditionnels 
 La Châtaigneraie est une région naturelle de France située en Auvergne, au sud-ouest du département du Cantal.
La Châtaigneraie bourbonnaise est une microrégion naturelle française située dans le département de l'Allier. Elle fait partie du Bocage bourbonnais et constitue les environs d'Huriel.

Structures administratives
 la Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne est une structure intercommunale française située dans le département du Cantal.
 La communauté de communes de la Haute-Châtaigneraie était une structure intercommunale française, située dans le département du Cantal.
 la Communauté de communes du Pays-de-la-Châtaigneraie est une structure intercommunale française située dans le département de la Vendée.
 La Châtaigneraie limousine est une association intercommunale française de la Haute-Vienne ayant pour but la promotion du tourisme et du développement économique.